Банатска-Паланка () — село в Сербии, в общине Бела-Црква, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 837 жителей (по переписи населения 1991 года — 974 жителя).

Банатска-Паланка расположена в междуречье притоков Дуная: Неры и Караша, близ их устья в местечке . Первое поселение здесь основано в XVII веке, к северу от местечка . В начале XIX века Паланка — сравнительно крупный порт на Дунае, а нынешняя Банатска-Паланка находится в 1,5…2 км от современного русла Дуная. Нынешняя Стара-Паланка, что на берегу Дуная, хотя и находится в 2 км от села , но всё же является её частью. В Старой-Паланке — 13 домов, а также есть паромная переправа через Дунай.

Паланка — название этого места со средних веков, а прежде называлось Хором, что означало языческий храм окружённый стеной. В XVI веке упоминалась, как Ени-Паланка и Уй-Паланка, в 1713 году Пркос-Паланка, в XVIII…XIX веках Ной-Паланка () и Нова-Паланка, в 1873 году Уй-Паленка (О-Паланка, , ) и Нова-Паланка, в 1894 году Паленк (Темешпаланка, , ), в 1918 году — Паланка. Судя по результатам археологических раскопок — здешние места были заселены уже в каменном и в бронзовом веках.

Демография 
В селе Банатска-Паланка, по переписи 2002 года проживали 655 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,4 года (40,2 года у мужчин и 42,6 года у женщин). В селе есть 227 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,69.

Примечания

Ссылки 
 План села на карте//Mapquest

Населённые пункты Воеводины